«Необычный день» () — итальяно-канадский драматический фильм режиссёра Этторе Скола, вышедший на экраны в 1977 году. Лента рассказывает о домохозяйке и её соседе, которые единственные из всего дома не посетили парад, посвящённый приезду Адольфа Гитлера в Рим для встречи с Бенито Муссолини. Главные роли исполнили Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, удостоенные за свои актёрские работы многочисленных национальных и международных наград.

Сюжет 
Действие фильма происходит на протяжении 24 часов, практически не покидая стены стандартной римской квартиры. В кадре почти всё экранное время действуют два человека — персонажи Лорен и Мастроянни.

6 мая 1938 года, когда Гитлер пребывает в Риме для встречи с Муссолини, вся многочисленная семья главной героини Антониетты, включая мужа (служащего одного из фашистских министерств) и всех их шестерых детей, отправляется на торжественный парад, посвящённый этому визиту. Антониетта же, загруженная домашними заботами, остаётся дома, хотя и является страстной поклонницей Муссолини. По случайности её говорящий скворец вылетает из клетки и садится у окна другого оставшегося дома человека — соседа Габриэля, как позднее выясняется, антифашиста нетрадиционной сексуальной ориентации. Так завязывается их знакомство. С развитием сюжета обнаруживается всё большее одиночество каждого из героев и униженность их положения в тогдашнем обществе.

Несмотря на прямо противоположные политические позиции, они тянутся друг к другу и занимаются любовью, но с окончанием парада вынуждены расстаться. К ней возвращается семья, а к нему вечером приходят, чтобы депортировать на Сардинию из-за его политических взглядов и гомосексуальности.

В ролях 
 Софи Лорен — Антониетта
 Марчелло Мастроянни — Габриэль
 Джон Вернон — Эмануэле, муж Антониетты
 Франсуаза Берд — консьержка
 Патриция Бассо — Романа
 Тициано де Персио — Арнальдо
 Маурицио Ди Паолантонио — Фабио
 Антонио Гарибальди — Литторио
 Витторио Гуэррьери — Умберто
 Алессандра Муссолини — Мария Луиза
 Николь Маньи — офицерская дочь

Награды и номинации 
 1977 — участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
 1977 — попадание в список лучших иностранных фильмов по версии Национального совета кинокритиков США.
 1978 — две номинации на премию «Оскар» — за лучшую мужскую роль (Марчелло Мастроянни) и за лучший фильм на иностранном языке.
 1978 — премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, а также номинация в категории «лучшая мужская роль — драма» (Марчелло Мастроянни).
 1978 — премия «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке.
 1978 — две премии «Давид ди Донателло» — за лучшую женскую роль (Софи Лорен) и за лучшую режиссуру (Этторе Скола).
 1978 — три премии «Серебряная лента»: лучшая женская роль (Софи Лорен), лучшая музыка (Армандо Тровайоли), лучший сценарий (Руджеро Маккари, Этторе Скола, Маурицио Костанцо).
 2014 — приз Venezia Classici Венецианского кинофестиваля за лучший реставрированный фильм.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Италии 1977 года
Фильмы Канады 1977 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Италии
Фильмы ЛГБТ-тематики Италии
Фильмы ЛГБТ-тематики Канады
Фильмы о Риме
Фильмы о фашизме